«Ленин в Польше» — совместный польско-советский историко-биографический фильм, снятый в 1965 году режиссёром Сергеем Юткевичем на киностудии «Мосфильм» и ТО «Студио» (Варшава). Картина стала первым в СССР «увеличенным» фильмом: широкоформатные фильмокопии на 70-мм киноплёнке печатались с широкоэкранного 35-мм негатива.

Премьера фильма состоялась в Москве 14 апреля 1966, в Варшаве — 8 апреля 1966 года.

Сюжет 
1914 год. Начало Первой мировой войны застало В. И. Ленина в деревне «Поронин», расположенной в предгорьях Карпат, на польских землях Австро-Венгерской империи. Ленин с Н. К. Крупской и её матерью Елизаветой Васильевной, будучи в эмиграции, в первый раз побывали тут ещë года за два до войны. Эта деревня была недалеко от Кракова, из которого они опять переехали сюда в начале лета 1914 года.

Удобство заключалось в том, что от Поронина было близко до границы Российской империи. Но местная австрийская полиция заподозрила Ленина в шпионаже и, как подданного соседней вражеской державы, на восьмой день войны заключила его в тюрьму.

Борьба за освобождение Ленина из-под ареста является одной из сюжетных линий этого фильма.

В ролях 
 Максим Штраух — В. И. Ленин
 Анна Лисянская — Н. К. Крупская
 Антонина Павлычева — мать Крупской
 Илона Кусьмерская — Улька
 Эдмунд Феттинг — Якуб Ганецкий, польский революционер
 Кшиштоф Кальчиньский — Анджей, жених Ульки
 Владимир Акимов — Н. Р. Шагов, российский революционер
 Николай Каширский — М. Н. Муранов, российский революционер
 Владимир Монахов — Григорий Иванович Петровский 
 Андрей Петров — А. Е. Бадаев, российский революционер
 Геннадий Юхтин — Ф. Самойлов, российский революционер
 Ярема Стемповский — Юзеф Анхольт, владелец фотоателье
 Ежи Новак — австрийский офицер в паровозном депо
 Казимеж Рудзкий — настоятель прихода в Поронине
 Збигнев Сковроньский — Матыщук
 Людвик Бенуа — конвоир
 Тадеуш Фиевский — тюремный писарь
 Хенрик Хунко — тюремный надзиратель
 Густав Люткевич — следственный судья

Награды 
 1967 — Государственная премия СССР
 1966 — Первая премия 2-го Всесоюзного кинофестиваля «За историко-революционный и исторический фильм»" (Киев).
 1966 — Приз за лучшую режиссуру на 19-м Каннском кинофестивале (1966 год).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ленин в Польше на сайте Imdb

Фильмы СССР 1965 года
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы СССР
Лауреаты Государственной премии СССР
Исторические фильмы Польши
Фильмы-биографии Польши
Фильмы Польши 1965 года
Фильмы Сергея Юткевича
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о Владимире Ленине
Лениниана
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы:Персонаж:Надежда Крупская
Фильмы киностудии Studio